Пакти́я (,  — Paktyā) — провинция на востоке Афганистана, граничащая с Пакистаном. Площадь — 6 432 км². Население — 499 200 чел. (2009).

Административное деление 

Провинция Пактия делится на 14 районов:
 Ахмадабад
 Вуза Задран
 Гардез
 Герда Серай
 Даджи
 Данд Ва Патан (Данд-ау-Патан)
 Джани Кхел
 Зурмат
 Лазха Ахмад Тхел
 Лазха Мангал
 Мирзака
 Сайед Карам
 Чамкани
 Швак

История 
В годы Афганской войны (1979—1989) в провинции Пактия дислоцировалась 56-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и действовал влиятельный полевой командир Джалалуддин Хаккани.

Примечания 

 
Провинции Афганистана